Джонатан Ке Кван () или Ке Хью Кван (, ) — американский актер и постановщик трюков, лауреат премии «Оскар». Наиболее известен своими ролями в фильмах 1980-х годов: «Балбесы» и «Индиана Джонс и храм судьбы». Обрёл вторую волну популярности после выхода в 2022 году фильма «Всё везде и сразу», в котором он сыграл одну из ролей и получил за неё «Оскар» и «Золотой глобус» в категории «Лучший актёр второго плана».

После нескольких ролей в 1990-х годах Ке взял почти 20-летний актерский перерыв, во время которого он работал хореографом-каскадером и помощником режиссера. Он вернулся к актерской карьере с научно-фантастическим фильмом Всё везде и сразу (2022). Его выступление получило широкую оценку и принесло ему множество наград, включая премию "Оскар" и премию "Золотой глобус".

Ранняя жизнь и образование
Ке Хюи Куан родился 20 августа 1971 года в Сайгоне, Южный Вьетнам. Он родился в семье китайского происхождения с восемью братьями и сестрами. В 1975 году Северный Вьетнам захватил Юг и объединил страну; три года спустя Ке бежал из Вьетнама со своей семьей. Он вместе со своим отцом и пятью братьями и сестрами бежал в Гонконг, в то время как мать Ке и еще трое братьев и сестер отправились в Малайзию. После пребывания в лагере беженцев в Гонконге вся семья Ке была принята в Соединенные Штаты в рамках программы приема беженцев в 1979 году. В США Ке вырос в Калифорнии, где посещал Mount Gleason Junior High School в , Лос-Анджелес, и  в Алхамбре.

Впоследствии Ке изучал киноискусство в Школе кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии, где он продюсировал, снял и смонтировал комедийный короткометражный фильм ужасов под названием Вуду вместе с сокурсником , который снял фильм. Вуду получил приз зрительских симпатий на кинофестивале  2000 года, и его продолжают показывать студентам Американского университета по сей день. После окончания университета в 1999 году Ке работал с гонконгским хореографом-боевиком  над супергеройским фильмом 2000 года Люди Икс, начав карьеру с работы над фильмами в качестве помощника хореографа боевых действий и ассистента режиссера.

Карьера

1984-1997: Карьерный прорыв с Индианой Джонсом
Ке стал детским актером в возрасте 12 лет, сыграв короткометражную роль закадычного друга Харрисона Форда в фильме Индиана Джонс и Храм судьбы. Директор по кастингу прослушал нескольких детей в начальной школе Кастелар, включая младшего брата Ке. В 1985 году он снялся в фильме Балбесы в роли члена одноименной группы детей, изобретателя Ричарда "Дейта" Вана. Он сыграл сироту-карманника в тайваньском фильме 1986 года It Takes a Thief. В 1987 году он появился в японском фильме Passenger: Sugisarishi hibi (Passenjā Sugisarishi Hibi [ja]) с японской певицей-кумиром . Он сыграл Сэма в недолговечном телесериале Toegther We Stand (1986-1987) и сыграл Джаспера Квонга в ситкоме Староста класса с 1990 по 1991 год.

В 1991 году он снялся в фильме Огнедышащий, а в следующем году получил небольшую роль в фильме Замороженный калифорниец. В 1993 году он сыграл главную роль в телешоу на мандаринском языке The Big Eunuch and the Little Carpenter, которое длилось сорок серий. Он также снялся в 1996 году в совместном фильме Гонконга и Вьетнама Красный пират. Он изучал тхэквондо у Филипа Тана на съемках Индианы Джонса и Храма Судьбы, а позже тренировался у Тао-лян Тана.

Примечания

Библиография 
 Holmstrom, John. The Moving Picture Boy: An International Encyclopaedia from 1895 to 1995. Norwich, Michael Russell, 1996, p. 387.

Киноактёры США
Выпускники Школы кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии
Выпускники Университета Южной Калифорнии